Кубок Чили по футболу 1990 () — 20-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

1990
Спорт в Чили в 1990 году
Чили